Суперкубок Хорватии по футболу 2014 года () — 11-й розыгрыш Суперкубка Хорватии, в котором встречались чемпион страны сезона 2013/14 загребское «Динамо» и обладатель Кубка Хорватии 2013/14 «Риека». Встреча состоялась 11 июля 2014 года на домашнем стадионе «Риеки» Кантрида, за игрой наблюдали около 8 000 зрителей при общей вместимости арены более 10 000 человек.

До этого матча «Динамо» 8 раз принимала участие в розыгрышах Суперкубка Хорватии (4 из них команда выигрывала), «Риека» — 2 раза и в обоих случаях проигрывала.

Обладателем Суперкубка Хорватии 2014 года стала «Риека», переигравшая «Динамо» с результатом 2:1. На 11-й минуте счёт открыл словенский защитник «Риеки» Мирал Самарджич, в конце первого тайма равновесие в матче восстановил аргентинский защитник «Динамо» Леонардо Сигали. Победный мяч был забит в середине второго тайма (70-я минута) бразильским полузащитником «Риеки» Мойзесом Лимой, тем самым он принёс своей команде первый Суперкубок Хорватии в её истории.

Матч

Отчёт о матче

Ссылки 
 Суперкубок Хорватии 2014 на сайте hrsport.net
 

2014
Матчи ФК «Риека»
Матчи ФК «Динамо» Загреб
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2014 году
Июль 2014 года
События 11 июля
Спортивные соревнования в Риеке